Майск — деревня в Каргасокском районе Томской области России. Находится на межселенной территории.

География 
Деревня находится в юго-западной части Томской области, в пределах Васюганской равнины, на левом берегу реки Васюган, вблизи места впадения в него реки Гарчак, на расстоянии примерно 252 километров (по прямой) к юго-западу от села Каргасок, административного центра района. Абсолютная высота — 99 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 
В 1998 г. Майск как населённый пункт был закрыт и население переехало в другие посёлки. С тех пор метеостанция Майск относится к числу труднодоступных. Во всем посёлке живут только 1-2 местных жителей и 4 сотрудника метеостанции.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 %.

Метеостанция 
Метеостанция Майск расположена на крайнем юго-западе области, в верховьях реки Васюган, в самом сердце Большого Васюганского болота. Метеорологические наблюдения на станции начались 1 августа 1943 г. и продолжаются по настоящее время. Майск является метеорологической станцией второго разряда, проводит основные метеорологические (режимные) наблюдения. Программа метеонаблюдений в Майске включает 8-срочные наблюдения только самых основных метеохарактеристик.

Примечания 

Населённые пункты Каргасокского района
Межселенные территории